Directive de l'Union européenne, acte normatif émanant d'une institution de l'Union européenne.
 Directive, acte par lequel une administration, une (des) entreprise(s), une collectivité se fixe une ligne de conduite.
 Dans certains langages de programmation, une directive est une instruction destinée au préprocesseur.